Podovi est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
le mont Podovi, une montagne de l'ouest du pays ;
Podovi, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podovi, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podovi, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.